On trouvera ci-après la chronologie des alternatives, entre 1901 et 1920, des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

1901 

 8 juillet : Francisco Carrillo (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Quinito » ; taureaux de la ganadería de Peñalver. Il avait pris une première alternative le  à Palma de Majorque (Îles Baléares).

 4 août : Manuel Molina « Algabeño-chico » (Espagnol). San Roque (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Machaquito » ; taureaux de la ganadería de Peñalver.

 24 août : José Palomar Caro (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, « Bombita » ; témoin, « Machaquito » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 15 septembre : Manuel Jiménez Vera « Chicuelo » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijillo » ; témoin, « El Algabeño » ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 22 septembre : Juan Sal y López « Saleri » (Espagnol). Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques). Parrain, Antonio Fuentes ; taureaux de la ganadería du Marquis de Saltillo. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Madrid.

 15 décembre : Arcadio Ramírez « Reverte Mexicano » (Mexicain). Puebla de los Angeles (Mexique, État de Puebla). Parrain, Luis Mazzantini ; taureaux de la ganadería de Atenco. Alternative non valide en Espagne ; il en avait pris une première, déjà non valide, en 1900 à Tlaquepaque (Mexique, État de Jalisco).

1902 

 30 mars : Juan Sal y López « Saleri » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Conejito » ; témoin, « Bombita » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua. Il avait auparavant oris une alternative, non valide en Espagne, le  à Bayonne (France, département des Pyrénées-Atlantiques).

 20 juillet : Diego Olivé Rodas « Morenito de Algeciras » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, Antonio Fuentes ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra. Il avait pris une première alternative le  à Algésiras (Espagne, province de Cadix), puis y avait renoncé.

 21 septembre : Vicente Pastor (Espagnol). Madrid. Parrain, Luis Mazzantini ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 28 septembre : Rafael Gómez Ortega « El Gallo » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, Emilio Torres « Bombita » ; témoin, Ricardo Torres « Bombita » ; taureaux de la ganadería de Otaolaurruchi.

1903 

 13 septembre : José Moreno del Moral « Lagartijillo Chico » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijillo » ; témoin, « Quinito » ; taureaux de la ganadería de Ibarra.

 18 octobre : José Pascual Olmos « El Valenciano » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « Bombita » ; taureaux de la ganadería de Concha y Sierra.

1904 

 29 juin : Julio Martínez « Templaíto » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, Antonio Montes ; témoin, « Lagartijillo Chico » ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Vicente Martínez.

 15 août : Ricardo Martínez Muñoz« El Yeclano » (Espagnol). Jumilla (Espagne, province de Murcie). Parrain, « Litri » ; taureaux de la ganadería de Flores.

 6 septembre : Ángel Carmona González « El Camisero » (Espagnol). Huelva (Espagne). Parrain, Antonio Fuentes ; témoin, « El Algabeño » ; taureaux de la ganadería de Felipe de Pablo Romero.

 9 septembre : Eduardo Leal Casado « Llaverito » (Espagnol). San Martín de Valdeiglesias (Espagne, province de Madrid). Parrain, son frère Cayetano Leal Casado « Pepe-Hillo » ; taureaux de la ganadería de Mariano Torres. Il avait pris une première alternative, non valide en Espagne, le  à Monterrey (Mexique, État de Nuevo León), puis une deuxième, également non valide en Espagne, le  à Morelia (Mexique, État de Michoacán).

 16 septembre : Cástor Jaureguibeitia Ibarra « Cocherito de Bilbao » (Espagnol). Madrid. Parrain, Antonio Fuentes ; témoins, « Bombita » et « Machaquito » ; taureaux de la ganadería de Ibarra.

 22 septembre : Alejandro Alvarado « Alvaradito » (Espagnol). Fregenal de la Sierra (Espagne, province de Huelva). Parrain, Antonio Montes ; taureaux de la ganadería de Parladé.

 25 septembre : Manuel González Buzón « Rerré » (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Conejito » ; témoin, « El Algabeño » ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

 30 octobre : Rafael González « Regaterín » (Espagnol). Ondara (Espagne, province d'Alicante). Parrain, « Lagartijillo Chico ». Il renoncera par la suite à cette alternative, puis en prendra une nouvelle le  à Madrid

 Date inconnue : Manuel Pérez Gómez « Vito » (Espagnol). León de los Aldama (Mexique, État de Guanajuato). Parrain, « Parrao ». Alternative non valide en Espagne.

1905 

 15 février : Vicente Mendoza « El Niño » (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, « Chicuelo ».

 23 avril : Tomás Fernández Alarcón « Mazzantinito » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Lagartijo Chico » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de los Herederos de Vicente Martínez.

 2 juillet : Manuel García Reverte « Revertito » (Espagnol). La Línea de la Concepción (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Bonarillo » ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Halcón.

 17 septembre : Antonio Boto Recatero « Regaterín » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Machaquito » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de José María Benjumea. Il avait auparavant pris une alternative le  à Ondara (Espagne, province d'Alicante), parrain Lagartijo Chico (Rafael Molina Martínez), puis y avait renoncé.

 28 septembre : José Gallego Mateo « Pepete » (on peut lire également sur les carteles, José Claro « Pepete ») (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « Bonarillo » ; témoin, « Bombita » ; taureaux de la ganadería de Murube.

 14 octobre : Manuel Mejías Rapela « Bienvenida » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, « El Algabeño » ; témoin, « Lagartijo Chico » ; taureaux de la ganadería de José María Benjumea.

 29 octobre : José Casanave « Morenito de Valencia » (Espagnol). Gérone (Espagne). Parrain, « Saleri » ; taureaux de la ganadería de Clairac.

1906 

 24 octobre : Antonio Pazos (Espagnol). Madrid. Parrain, « Bienvenida » ; taureaux de la ganadería de Laffitte.

1907 

 25 janvier : Vicente Segura (Mexicain). Mexico. Parrain, Antonio Fuentes ; témoin, « Bombita » ; taureaux de la ganadería de San Nicolás Peralta. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le 6 juin suivant à Madrid.

 6 juin : Vicente Segura (Mexicain). Madrid. Parrain, Antonio Fuentes ; témoins, « Bombita » et « Machaquito » ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría. Il avait pris une alternative, non valide en Espagne, à Mexico le 25 janvier précédent.

 28 août : Julio Gómez Cañete « Relampaguito » (Espagnol). Almería (Espagne). Parrain, « Bombita » ; témoin, « Machaquito » ; taureaux de la ganadería de El Saltillo.

 1er septembre : Antonio Moreno « Moreno de Alcalá » (Espagnol). El Puerto de Santa María (Espagne, province de Cadix). Parrain, « Lagartijo Chico » ; témoin, « Morenito de Algeciras » ; taureaux de la ganadería de Miura.

 8 septembre : Fermín Muñoz Corchado González « Corchaíto » (Espagnol). Madrid. Parrain Vicente Pastor ; témoin « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Murube.

 15 septembre :
 Manuel Rodríguez Sánchez « Manolete » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Machaquito » ; témoin, « Cocherito de Bilbao » ; taureaux de la ganadería de Esteban Hernández.
 Manuel Torres Reina « Bombita III » (Espagnol). Saint-Sébastien (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, « Bombita » ; taureaux de la ganadería de García Becerra.

 22 septembre : Agustín Velasco (Mexicain). Mexico. Parrain, « Rerré » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Tepeyahualco.

 6 octobre : Francisco Martín Vázquez « Curro Vázquez » (Espagnol). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Antonio Fuentes ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

1908 

 18 avril : Cándido Fernández « El Moni » (Espagnol). Lorca (Espagne, province de Murcie). Parrain, « Pepe-Hillo ».

 31 mai : Rodolfo Gaona (Mexicain). Madrid, dans des arènes alors édifiées dans le district de Tetuán. Parrain, « El Jerezano » ; taureaux de la ganadería de Basilio Peñalver.

 28 juin : Hilario González Delgado « Serranito » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain « Machaquito » ; témoin Vicente Segura ; taureaux de la ganadería de Olea.

 16 août : Sebastián Chaves « Chano » (Espagnol). Cadix (Espagne). Parrain, Vicente Segura ; témoin, Antonio Moreno « Moreno de Alcalá » ; taureaux de la ganadería de Parladé.

 8 septembre :
 Antonio Segura Campos « Segurita » (Espagnol). Santoña (Espagne, Cantabrie). Parrain, « Guerrerito » ; taureaux de la ganadería de Becerra.
 Rufino San Vicente y Navarro « Chiquito de Begoña » (Espagnol). Bilbao (Espagne, province de Biscaye). Parrain, « Cocherito de Bilbao » (pas de témoin, la corrida ayant été un mano a mano) ; taureaux de la ganadería de Conradi.

 13 septembre :
 Joaquín Capa García « Capita » (Espagnol). Jerez de la Frontera (Espagne, province de Cadix). Parrain, « El Jerezano » ; témoins, « Morenito de Algeciras » et « Corchaíto » ; taureaux de la ganadería de López Plata.
 José Carmona García « El Gordito » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Bienvenida » ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 25 octobre : José Muñagorri Cenitagoya (Espagnol). Huércal Overa (Espagne, province d'Almería). Parrain, « Saleri ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Palma de Majorque (Îles Baléares).

1909 

 17 janvier : Rodolfo Rodarte (Mexicain). Monterrey (Mexique, État de Nuevo León). Parrain, Vicente Segura. Alternative non valide en Espagne.

 6 juin : Ambroise Boudin « Pouly II » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, « Minuto » ; témoin, « Lagartijillo Chico » ; taureaux de la ganadería de Carreros. Alternative non valide en Espagne.

 1er août : Gregorio Taravillo Amorós « Platerito » (Espagnol). Carthagène (Espagne, province de Murcie). Parrain, « El Algabeño » ; témoin, « Bienvenida » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 23 septembre :
 Carlos Lombardini (Mexicain) et Pedro López (Mexicain). Marseille (France, département des Bouches-du-Rhône). Pour Carlos Lombardini : parrain, « El Camisero » ; témoin, « Bombita III ». Pour l’alternative de Pedro López, ce fut le contraire : parrain, « Bombita III » ; témoin « El Camisero ». Taureaux de la ganadería de Benjumea. Alternatives non valides en Espagne ; ils en prendront une nouvelle, toujours ensemble, à Barcelone (Espagne) le 10 octobre suivant.
 Eligio Hernández « El Serio » (Mexicain). Fregenal de la Sierra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Antonio Boto « Regaterín » ; taureaux de la ganadería de Gregorio Campos.

 26 septembre : Dionisio Fernández (Espagnol). Cordoue (Espagne). Parrain, « Guerrerito » ; témoin, « Bienvenida » ; taureaux de la ganadería de Laffitte.

 10 octobre :
 Carlos Lombardini (Mexicain) et Pedro López (Mexicain). Barcelone (Espagne). Pour Carlos Lombardini : parrain, « Machaquito » ; témoin, « Moreno de Alcalá ». Pour l’alternative de Pedro López, ce fut le contraire : parrain, « Moreno de Alcalá » ; témoin, « Machaquito ». Taureaux des ganaderías de Estebán Hernández et de Olea. Ils avaient déjà pris une alternative à Marseille (France, département des Bouches-du-Rhône) le 23 septembre précédent, alternative non valide en Espagne.
 Atilio Cerruti (Péruvien). Lima (Pérou). Parrain, « Bonarillo » ; témoin, « Chancayano ». Alternative non valide en Espagne.

1910 

 4 février : Manuel Corzo « Corcito » (Espagnol). Mexico.

 20 février : Harper B. Lee (Américain). Monterrey (Mexique, État du Nuevo León).

 27 mars : Agustín García Díaz « Malla » (Espagnol). Madrid (Espagne), plaza de Vista Alegre. Parrain « Lagartijillo » ; taureaux de la ganadería de Aleas.

 17 juillet : Refulgente Álvarez (Mexicain). Madrid. Parrain, « Carnicerito de Málaga » ; témoin, « Facultades » ; taureaux de la ganadería de López Plata.

 21 août : Juan Patlán (Mexicain). Aguascalientes (Mexique, état d'Aguascalientes). Parrain, Rodolfo Rodarte.

 3 septembre : Pascual González Saus « Almanseño » (Espagnol). Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Fabrilo » ; témoin, Antonio Reverte ; taureaux de la ganadería de Patricio Sanz. Il prendra une seconde alternative le  à Hellín (Espagne, province d'Albacete).

 8 septembre : José Morales Mula « Ostioncito » (Espagnol). Miranda de Ebro (Espagne, province de Burgos). Parrain, « Cocherito de Bilbao » ; taureaux de la ganadería de Pablo Escorial.

 9 septembre : Enrique Rodríguez « Manolete II » (Espagnol). Bélmez (Espagne, province de Cordoue). Parrain, « Bebe-chico ». Après avoir renoncé à cette alternative, il en prendra une nouvelle le  à Madrid, plaza de Vista Alegre.

 28 septembre : Isidoro Martí Fernando « Flores » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain « Quinito » ; témoin « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Anastasio Martín.

 14 octobre : Joaquín Calero Verdejo « Calerito » (Espagnol). Saragosse (Espagne). Parrain, Vicente Pastor ; témoin, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Miura.

 23 octobre : Luis Freg (Mexicain). Mexico, plaza « El Toreo ». Parrain, « Lagartijillo Chico » ; taureaux de la ganadería de Peñas Negras. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une deuxième, valide en Espagne, le  à Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid), puis une troisième le  à Almería (Espagne).

1911 

 12 février : Juan Cecilio Villanueva « Punteret » (Espagnol). Alicante (Espagne). Parrain, « Mazzantinito » ; témoin, « Regaterín » ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 25 août : Luis Freg (Mexicain). Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid). Parrain, « Regaterín » ; taureaux de la ganadería de la marquise de Cúllar. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Mexico, plaza « El Toreo » ; il en prendra une troisième le 3 septembre suivant à Almería (Espagne).

 3 septembre : Luis Freg (Mexicain). Almería (Espagne). Parrain, « Relampaguito » ; témoins, Antonio Pazos et « Flores » ; taureaux de la ganadería des héritiers de Vicente Martínez. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Mexico, plaza « El Toreo », puis une deuxième, valide en Espagne, le 25 août précédent à Alcalá de Henares (Espagne, province de Madrid).

 24 septembre :
 Pascual González Saus « Almanseño » (Espagnol). Hellín (Espagne, province d'Albacete). Parrain, « Lagartijillo Chico » ; témoin, « Ostioncito » ; taureaux de la ganadería de Patricio Sanz. Il avait pris une première alternative le  à Villarrobledo (Espagne, province d'Albacete).
 Pacomio Peribáñez (Espagnol). Valladolid (Espagne). Parrain, « Manolete » ; témoin, Rodolfo Gaona ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

1912 

 1er septembre : Francisco Palomares del Pino « El Marino » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Corchaíto » ; témoin, « Ostioncito » ; taureaux de la ganadería de Garrido Santamaría.

 8 septembre : Serafín Vigiola del Torco « Torquito » (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Bienvenida » ; témoin, « Punteret » ; taureaux de la ganadería de Gamero Cívico.

 15 septembre :
 Paco Madrid (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Flores » ; taureaux de la ganadería de Benjumea.
 Alfonso Cela Vieito « Celita » (Espagnol). La Corogne (Espagne). Parrain, « Bienvenida » ; taureaux de la ganadería de Flores.

 22 septembre : Ángel González Mazón « Angelillo » (Espagnol). Zalamea la Real (Espagne, province de Huelva). Parrain, « Moreno de Alcalá » ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

 28 septembre : José Gómez Ortega « Joselito » (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, son frère aîné « El Gallo » ; témoin, Antonio Pazos ; taureaux de la ganadería de Moreno Santamaría.

 1er octobre : Manuel Martín Vázquez « Vázquez II » (Espagnol). Madrid. Parrain, Vicente Pastor ; témoin, « Joselito » (qui confirmait son alternative) ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 Date inconnue : Vicente Hong (Sino-mexicain). Guadalajara (Mexique, État de Jalisco). Parrain, « Mellaíto de Málaga ».

1913 

 23 février : Elías Chaves López « Arequipeño » (Péruvien). Lima (Pérou). Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Barcelone (Espagne).

 13 juillet : Francisco Posada (Espagnol). Pampelune (Navarre). Parrain, Antonio Fuentes ; témoin, « Lagartijillo Chico » ; taureaux de la ganadería du duc de Tovar.

 24 juillet : José Gárate Hernández « Limeño » (Espagnol). Valence (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Campos Varela.

 16 septembre : Juan Belmonte (Espagnol). Madrid. Parrain, « Machaquito » ; témoin, « El Gallo » ; taureaux de la ganadería de Olea.

1914 

 1er septembre : Matías Lara Merino « Larita » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Paco Madrid ; témoin, Juan Belmonte ; taureaux de la ganadería de González Nandín.

 13 septembre :
 José García « Alcalareño » (Espagnol). Murcie (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Joselito » ; taureaux de la ganadería de Gregorio Campos.
 Julián Sáinz Martínez « Saleri II » (Espagnol). Madrid. Parrain, Vicente Pastor ; témoin, Francisco Martín Vázquez « Curro Vázquez » ; taureaux de la ganadería de Pérez Tabernero.

1915 

 4 avril : Pedro Carranza « Algabeño II » (Espagnol). Madrid. Parrain, Vicente Pastor ; témoin, « Cocherito de Bilbao » ; taureaux de la ganadería de Aleas.

1916 

 13 avril : Florentino Ballesteros (Espagnol). Madrid. Parrain « Joselito » ; témoin Francisco Posada ; taureaux de la ganadería de Santa Coloma.

 18 juin : Juan Silveti (Mexicain). Barcelone (Espagne), plaza « Las Arenas ». Parrain, Luis Freg ; taureaux de la ganadería de Pérez de la Concha.

 17 septembre : Diego Mazquiarán Torróntegui « Fortuna » (Espagnol). Madrid. Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Celita » ; taureaux de la ganadería de Benjumea.

1917 

 8 avril : Alejandro Sáez Ortiz « Ale » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Relampaguito » ; témoin, « Manolete » ; taureaux de la ganadería de Palha.

 12 septembre : Ángel Fernández Pedraza « Angelete » (Espagnol). Salamanque (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoins, « Saleri II » et Juan Silveti ; taureaux de la ganadería de Coquilla.

 16 septembre : Félix Merino (Espagnol). Madrid. Parrain, « Joselito » ; témoin, Juan Belmonte ; taureaux de la ganadería de Graciliano Pérez Tabernero.

 23 septembre : Enrique Rodríguez « Manolete II » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Chiquito de Begoña » ; témoin, « Punteret » ; taureaux de la ganadería de Coquilla. Il avait pris une première alternative le  à Bélmez (Espagne, province de Cordoue), à laquelle il avait par la suite renoncé.

 21 octobre : Francisco Ferrer Rodríguez « Pastoret » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Bienvenida » ; taureaux de la ganadería de Ignacio Sánchez.

 Date inconnue :
 Ramón Fernández Zúmel « Habanero » (Espagnol). Mexico.
 Alejandro Sáiz Ortiz « Ale » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre.

1918 

 21 mars : José Flores González « Camará » (Espagnol). Madrid. Parrain, « Joselito » ; témoin, « Saleri II » ; taureaux de la ganadería de Benjumea.

 18 mai : Ricardo Anlló Orrio « Nacional » (Espagnol). Madrid. Parrain, Rodolfo Gaona ; témoin, Paco Madrid ; taureaux de la ganadería de la viuda de Salas.

 11 août : Francisco Díaz Pérez « Pacorro » (Espagnol). Saint-Sébastien (Espagne, province de Guipuscoa). Parrain, « Joselito » ; témoin, « Fortuna » ; taureaux de la ganadería de Carmen de Federico.

 22 septembre : Luis Guzmán Casasola « Zapaterito » (Espagnol). Fregenal de la Sierra (Espagne, province de Badajoz). Parrain, Luis Freg ; taureaux de la ganadería de Pablo Romero.

 26 septembre : Manuel Varé García « Varelito » (Espagnol) et Domingo González Mateos « Domingo Dominguín » (Espagnol). Madrid. Parrain « Joselito » ; cinq taureaux de la ganadería de García de la Lama (dont celui de la cérémonie de « Varelito ») et un de celle de Contreras (celui de la cérémonie de « Domingo Dominguín »).

1919 

 16 mars : Ignacio Sánchez Mejías (Espagnol). Barcelone (Espagne). Parrain, « Joselito » ; témoin, Juan Belmonte ; taureaux de la ganadería de Vicente Martínez.

 5 septembre : José Roger Serrano « Valencia » (Espagnol). Madrid. Parrain, Juan Belmonte ; témoin, « Pacorro » ; taureaux de la ganadería de Manuel García Aleas.

 17 septembre : Ernesto Pastor (Portoricain). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain « Joselito » ; témoin « Dominguín » ; taureaux de la ganadería de Vicente Martínez.

 28 septembre :
 Manuel Jiménez Moreno « Chicuelo » (Espagnol). Séville (Espagne), plaza de la Real Maestranza. Parrain, Juan Belmonte ; témoin, Manuel Belmonte ; taureaux de la ganadería du comte de Santa Coloma.
 Juan Luis de la Rosa (Espagnol). Séville (Espagne), « Plaza Monumental ». Parrain, « Joselito », témoins José Flores « Cámara » et « Varelito » ; taureaux de la ganadería de Guadalest.

 30 novembre : Felipe Reina « Niño de Rubio » (Vénézuélien). Caracas (Venezuela). Parrain, « El Niño ». Alternative non valide en Espagne.

1920 

 1er août : Bernardo Muñoz Marín « Carnicerito de Málaga » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, Paco Madrid ; taureaux de la ganadería de Domecq.

 22 août : Severiano Díaz del Busto « Praderito » (Espagnol). Gijón (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, « Larita » ; témoin, « Angelete » ; taureaux de la ganadería de Santiago Sánchez.

 5 septembre : Pierre Boudin « Pouly III » (Français). Arles (France, département des Bouches-du-Rhône). Parrain, Francisco Martín Vázquez « Curro Vázquez » ; témoin, « Punteret » ; taureaux de la ganadería de Felipe Salas. Alternative non valide en Espagne ; il en prendra une valide le  à Barcelone (Espagne).

 12 septembre : Elías Chaves López « Arequipeño » (Péruvien). Barcelone (Espagne), « Plaza de la Barceloneta ». Parrain, « Relampaguito » ; témoin, « Punteret » ; taureaux de la ganadería de Juan Terrones. Il avait auparavant pris une alternative, non valide en Espagne, le  à Lima (Pérou).

 13 septembre : Max Espinosa « El Marinero » (Équateurien). (Lieu inconnu). Parrain, « Bienvenida » ; témoin, José Rodríguez Baez « Litri » ; taureaux de la ganadería de Pullurina.

 19 septembre :
 Emilio Méndez (Espagnol). Madrid. Parrain, « Dominguín » ; témoin, Manuel Belmonte ; taureaux de la ganadería de José García Aleas.
 Bernardo Casielles (Espagnol). Oviedo (Espagne, principauté des Asturies). Parrain, « Saleri II » ; témoin, Juan Luis de la Rosa ; taureaux de la ganadería du duc de Veragua.

 26 septembre : José Corzo « Corcito » (Espagnol). Madrid, plaza de Vista Alegre. Parrain, « Chiquito de Begoña » ; témoin, « Pacorro » ; taureaux de la ganadería de Palha.

 28 septembre : Manuel Granero (Espagnol). Séville (Espagne). Parrain, « El Gallo » ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de la Viuda de Concha y Sierra.

 17 octobre : José Gómez Roca « Joseíto de Málaga » (Espagnol). Malaga (Espagne). Parrain, Ignacio Sánchez Mejías ; témoin, « Chicuelo » ; taureaux de la ganadería de Antonio Flores.

Sources 
 taurofilia.net
 contrabarrera.com.ve
 diariocordoba.com
 laplazareal.net
 alostorosmagazine.com
 paginasdetoros.com
 venezuelataurina.com
 historiadeltorero.com
 mundotoro.com
 portaltaurino.com

Voir aussi

Notes 

Chronologie des alternatives 20.1